Шиповник Вудса () — вид рода Шиповник семейства Розовые.

Ареал 
Шиповник Вудса встречается в Северной Америке в США в штатах Аляска, Аризона, Калифорния, Колорадо, Айова, Канзас, Миннесота, Монтана, Северная Дакота, Небраска, Нью-Мексико, Невада, Оклахома, Орегон, Южная Дакота, Техас, Юта, Вашингтон, Висконсин и Вайоминг, а также в Канаде.

Биологическое описание 
Шиповник Вудса представляет собой кустарник, растущий до трёх метров в высоту. Корневища с мелкими, часто ветвящимися волокнистыми корнями.

Листья очередные, от обратнояйцевидных до яйцевидных или эллиптических, около 1,5—4 см длиной.

Соцветие — сложный зонтик. Цветки розового цвета, крупные, ароматные.

Плоды мясистые, красные, от шаровидных до эллипсоидных.

Примечания

Литература 
 Correll, D. S. & M. C. Johnston. 1970. Manual of the vascular plants of Texas. (F Tex)
 Encke, F. et al. 1993. Zander: Handwörterbuch der Pflanzennamen, 14. Auflage. (Zander ed14)
 Hickman, J. C., ed. 1993. The Jepson manual: higher plants of California. (F CalifJep)
 Hitchcock, C. L. et al. 1955—1969. Vascular plants of the Pacific Northwest. (F Pacif NW)
 Hultén, O. E. G. 1968. Flora of Alaska and neighboring territories. (F AlaskaHult)
 Liberty Hyde Bailey Hortorium. 1976. Hortus third. (Hortus 3)
 Martin, W. C. & C. R. Hutchins. 1980. A flora of New Mexico. (F New Mex)
 McGregor, R. L. et al. (The Great Plains Flora Association). 1986. Flora of the Great Plains. (F GPlains)
 Moss, E. H. & J. G. Packer. 1983. Flora of Alberta, ed. 2. (F Alberta)
 Porsild, A. E. & W. J. Cody. 1980. Vascular plants of continental Northwest Territories, Canada. (F NW Terr)
 Saakov, S. G. & D. Rieksta. 1973. Rozy. 99.
 Scoggan, H. J. 1978—1979. The flora of Canada, 4 vol. (F Canada)
 Walters, S. M. et al., eds. 1986. European garden flora. (Eur Gard F)
 Welsh, S. L. et al. 1987. A Utah flora. Great Basin Naturalist Mem. 9. (F Utah)

Ссылки 
 
 
 
 USDA: Plants Profile: Rosa woodsii Lindl. 
 The Plant List: Rosa woodsii Lindl. 
 SWColoradoWildflowers.com: Rosa woodsii (Wild Rose) 

Плодовые кустарники
Флора Северной Америки
Таксоны растений, названные в честь людей